Fontigens nickliniana är en snäckart som först beskrevs av I. Lea 1838.  Fontigens nickliniana ingår i släktet Fontigens och familjen tusensnäckor.

Underarter 

Arten delas in i följande underarter:

 F. n. nickliniana
 F. n. attenuata

Källor 

Tusensnäckor
nickliniana